Florisuginae — одна з шести підродин серпокрильцеподібних птахів родини колібрієвих (Trochilidae).

Філогенія 
Низка молекулярно-філогенетичних досліджень родини колібрієвих, результати яких були опубліковані у 2007, 2009 і 2014 роках, показали, що родина складається з дев'яти великих клад, що відображено у наведеній нижче кладограмі:

Роди 
До підродини Florisuginae належать 2 роди і 4 види:
 Колібрі-топаз (Topaza) — 2 види
 Колібрі-якобін (Florisuga) — 2 види

Примітки

Джерела 

Колібрієві
Підродини птахів